Kaptein steht für:
 Kaptein, ein Herrschertitel in Namibia
 Synonym im bremer Plattdeutsch für Kapitän

Kaptein ist zudem der Name folgender Person:
 Muel Kaptein (* 1969), niederländischer Wirtschaftsethiker und Manager

Siehe auch:
 Kapteyn